San Gabriel kan avse:

Geografi

Ecuador 

 San Gabriel, Ecuador,

Filippinerna 

 San Gabriel (La Union),

Guatemala 

 Municipio de San Gabriel, kommun
 San Gabriel, Guatemala, Departamento de Suchitepéquez, Municipio de San Gabriel,

Mexiko 

 San Gabriel Mixtepec, ort, Oaxaca, 
 San Gabriel, Cuquío, 
 San Gabriel, Tonaya, 
 San Gabriel (kommun), Jalisco, 
 San Gabriel, Sinaloa, Guasave, 
 San Gabriel, Durango, Ocampo, 
 San Gabriel, Oaxaca, 
 San Gabriel, San Luis Potosí, Tierra Nueva, 
 San Gabriel, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 San Gabriel, Guerrero, Ajuchitlán del Progreso, 
 San Gabriel, Veracruz, Tezonapa, 
 San Gabriel, Chiapas, Chilón, 
 San Gabriel, Zacatecas, Villa Hidalgo, 
 San Gabriel Chilac (kommun), Puebla, 
 San Gabriel Chilac, ort, Puebla, 
 San Gabriel Mixtepec (kommun), Oaxaca, 
 San Gabriel Mixtepec, ort, Oaxaca,

USA 

 San Gabriel, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Se även
 San Gabriel Mountains